Тревіс Аутло, Тревіс Маркез Аутло (англ. Travis Marquez Outlaw; *18 вересня 1984) — американський професійний баскетболіст.
 аутло-кантрі (outlaw country) — альтернативне кантрі